Монастырский — русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Монастырский, Андрей Викторович (род. 1949) — российский художник, поэт и писатель, теоретик искусства.
 Монастырский, Аркадий Ильич (1961—2017) — украинский общественный деятель, президент Еврейского форума Украины, председатель Правления Еврейского фонда Украины.
 Монастырский, Борис Савельевич (1903—1977) — советский кинооператор.
 Монастырский, Вадим Наумович (род. 1945) — пианист и педагог, заслуженный артист Башкирской АССР (1977).
 Монастырский, Денис Анатольевич (1980—2023) — украинский юрист, общественный деятель, министр внутренних дел Украины (2021—2023).
 Монастырский, Евгений Александрович (1907—1991) — советский украинский учёный-правовед.
 Монастырский, Михаил Львович (1945—2007) — российский антиквар, депутат Государственной Думы 2-го созыва от ЛДПР.
 Монастырский, Моисей Соломонович (1879—1919) — политический деятель, революционер, организатор трудового движения на Криворожье.
 Монастырский, Нестор Дмитриевич (1847—1888) — российский хирург.
 Монастырский, Павел Петрович (1907—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 Монастырский, Пётр Львович (1915—2013) — советский и российский режиссёр, театральный деятель.
 Монастырский, Фёдор Васильевич (1902—1989) — советский партийный деятель, политработник.

Топоним 
 Монастырский — посёлок в Карачевском районе Брянской области.
 Монастырский — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Монастырский — хутор в Обоянском районе Курской области.
 Монастырский — посёлок в Красноармейском районе Самарской области.
 Монастырский — посёлок в Пугачёвском районе Саратовской области.
 Монастырский — посёлок в Белевском районе Тульской области.

Разное 
 Монастырский мост
 Монастырский остров
 Монастырский переулок
 Монастырский (ручей)
 Монастырский заказник
 Монастырский приказ
 Монастырский устав

См. также 
 Монастырская
 Монастырское
 Монастырек
 Монастырок
 Монастырка
 Монастырский Сунгур
 Монастырский комплекс в Лежайске